Мари Кёниг:
 Кёниг, Мари Жозеф Пьер Франсуа (1898—1970) — французский военачальник, маршал Франции, депутат Национального собрания Франции.
 Кёниг, Мари Эдриен (более известна как Мэй Мюррей; 1885—1965) — американская актриса, танцовщица, продюсер и сценарист.